Ce nom peut désigner :

Mythologie grecque 
 Diorès fils d'Amaryncée, meneur achéen à la guerre de Troie ;
 Diorès fils d'Éole, marié à sa sœur Polymèle.
 Diorès est aussi le nom d'un des concurrents de l'épreuve de course à pied dans le Chant V de l'Énéide.

Biologie 
 Diores est un genre d'araignées.